

Cinema e televisione
 Tacchi a spillo – film del 1991 diretto da Pedro Almodóvar
 Tacchi a spillo – programma televisivo del 2001 trasmesso da Italia 1 con la conduzione di Claudio Lippi e Michelle Hunziker
 Detective coi tacchi a spillo – film del 1991 diretto da Jeff Kanew
 Fuga in tacchi a spillo – film del 2015 diretto da Anne Fletcher
 Lui portava i tacchi a spillo –  film del 1986 diretto da Bertrand Blier
 La morte cammina con i tacchi alti – film del 1971 diretto da Luciano Ercoli

Persone
 Giancarlo Tacchi (1957) – ex calciatore italiano
 Juan Carlos Tacchi (1932-2007) – calciatore argentino
 Oscar Tacchi (1959) – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Pietro Tacchi Venturi (1861-1956) – presbitero ed ex storico italiano

Altro
 I tacchi di Giada – EP del 2009 della cantante italiana Viola Valentino
 Mausoleo Tacchi o de Tacchi – monumento funebre di Rovereto
 Tacco – elemento della calzatura posto sotto il calcagno
 Tacco – particolare affioramento di roccia, tipico della Sardegna